Про́цик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Процик Анна (*1937) — український історик, фахівець з історії української революції 1917—1921, Білого руху в Україні, національних проблем в СРСР.
 Процик Іларіон (*1980) — український релігійний діяч. Архієпископ Рівненський і Острозький УПЦ КП. Постійний член Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату.
 Процик Людмила Григорівна (* 1955) — відмінник освіти України, заслужений вчитель України.
 Процик Михайло Йосипович (1975—2023) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).
 Процик Нестор Іванович (1912—1973) — лікар, літератор, педагог, громадсько-політичний діяч. Член УВО і Центрального проводу ОУН.
 Процик Петро Йосифович (* 1947) — український військовий діяч, заступник Начальника Генштабу ЗСУ (1997—2002), генерал-лейтенант.
 Процик Роман Степанович (*1952) — український біохімік, громадський діяч.